Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру WTA 1-ї категорії Du Maurier Open 1998 (Canadian Open), який устовосьме відбувся в Канаді. Яюк Басукі і Кароліна Віс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки й фіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Яна Новотна з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Du Maurier Open 1998 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд
Du Maurier Open 1998